Higher Heating Value – potere calorifico superiore
 Human Herpes Virus – herpes virus umano